2 jeziora w Polsce: 
 Jezioro Kierzkowskie – jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno, leżące na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego
 Jezioro Kierzkowskie – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Żnin, leżące na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego
oraz 
 Jezioro Kierzkowskie Małe